Ша́рль Анри́ Делестре́н () — французский генерал-лейтенант, участник Сопротивления.

Биография 

В декабре 1913 года, с отличием окончив академию Сен-Сир и получив капитанское звание, был назначен командиром роты 151-го пехотного полка. 

В 1914 году встретил Первую мировую войну в составе егерского полка. 30 августа после боев на реке Маас попал в плен. Провёл 4 года в плену, где выучил английский, немецкий и русский языки. После войны вернулся на службу. В 1930 году произведен в подполковники и назначен в танковое училище. В 1932 году назначен командиром 505-го танкового полка. 23 декабря 1936 года произведен в генералы правительством Народного фронта. Был одним из теоретиков использования танков в боевых действиях.

В 1939 году вышел в отставку, но в мае 1940 года вернулся на военную службу и был назначен командиром механизированной дивизии. 3-4 июня 1940 года возглавил танковую контратаку против наступающих немцев под Абвилем. После капитуляции Франции вышел в отставку.

Во время оккупации Франции в Бурк-ан-Бресе создал подпольную организацию из бывших военнослужащих, взяв себе кодовое имя «Видаль». Был приглашен к участию в движении Сопротивления . После встречи с генералом де Голлем в Лондоне согласился возглавить объединенную организацию Armée Secrete. 

Арестованный гестапо участник Сопротивления  выдал нескольких своих товарищей, в том числе Делестрена. 6 июня 1943 года Делестрен был арестован в Париже и после нескольких месяцев заключения в коммуне Френ отправлен в концентрационный лагерь Нацвейлер-Штрутгоф, где содержался в полной изоляции от внешнего мира. При поддержке капо своего барака тайно устроился работать в лагерный склад одежды. В сентябре 1944 года после эвакуации лагеря был переведен в Дахау. До 13 марта 1945 года содержался в обычном бараке, после чего был переведён в бункер для привилегированных узников.

19 апреля 1945 года после объявления об освобождении из лагеря был расстрелян вместе с тринадцатью другими узниками пьяными эсэсовцами Францем Тренклом и Теодором Бонгартцем.

Примечания

Литература 
 Узульяс А. Сыновья ночи. — М.: Воениздат, 1978.

Ссылки 
 General Charles Delestraint

Выпускники Сен-Сира
Участники французского движения Сопротивления